L'édition 2016 du tournoi de tennis de Nottingham se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Karolína Plíšková remporte le simple dames. En finale, elle bat Alison Riske, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Peng Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Nottingham
Tennis en Angleterre en 2016
Tennis en juin 2016